

Geografia 
 Barão – comune nello Stato del Rio Grande do Sul, Brasile
 Barão de Antonina – comune nello Stato di San Paolo, Brasile
 Barão de Cocais – comune nello Stato del Minas Gerais, Brasile
 Barão de Cotegipe – comune nello Stato del Rio Grande do Sul, Brasile
 Barão de Grajaú – comune nello Stato del Maranhão, Brasile
 Barão do Triunfo – comune nello Stato del Rio Grande do Sul, Brasile

Persone 
 Renan Barão – lottatore di arti marziali miste brasiliano